Гео́ргий Ле́бедев:
 Лебедев, Георгий Ефимович (1903—1958) — искусствовед
 Лебедев, Георгий Иванович (в монашестве Феогност; 1829—1903) — епископ Русской православной церкви, митрополит Киевский и Галицкий.